Liste der Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin (15. Wahlperiode) (2001–2006) nach den Wahlen vom 21. Oktober 2001. Zum Senat in dieser Legislaturperiode siehe Senat Wowereit II.

Präsidium des Abgeordnetenhauses 
 Präsident: Walter Momper (SPD)
 Vizepräsident: Christoph Stölzl (CDU) und Martina Michels (PDS)

Fraktionen 
 SPD: Michael Müller (Vorsitzender), Hella Dunger-Löper (stellv. Vorsitzende), Karlheinz Nolte (stellv. Vorsitzender), Karin Seidel-Kalmutzki (stellv. Vorsitzende), Iris Spranger (stellv. Vorsitzende), Christian Gaebler (Parl. Geschäftsführer)
 CDU: Nicolas Zimmer (Vorsitzender), Mario Czaja (stellv. Vorsitzender), Monika Grütters (stellv. Vorsitzende), Annelies Herrmann (stellv. Vorsitzende), Gregor Hoffmann (stellv. Vorsitzender), Kai Wegner (stellv. Vorsitzender), Uwe Goetze (Parl. Geschäftsführer), Frank Henkel (Parl. Geschäftsführer)
 PDS: Stefan Liebich (Vorsitzender), Carola Freundl (stellv. Vorsitzende), Marion Seelig (stellv. Vorsitzende), Uwe Doering (Parl. Geschäftsführer)
 Bündnis 90/Die Grünen: Sibyll-Anka Klotz (Vorsitzende), Volker Ratzmann (Vorsitzender), Elisabeth Paus (stellv. Vorsitzende), Oliver Schruoffeneger (stellv. Vorsitzender), Reiner Felsberg (Geschäftsführer)
 FDP: Martin Lindner (Vorsitzender), Rainer-Michael Lehmann (stellv. Vorsitzender), Alexander Ritzmann (stellv. Vorsitzender), Thomas Schotten (Geschäftsführer)

Mitglieder

Quelle 
 Landeswahlleiter Berlin (PDF; 3,7 MB)

Einzelnachweise 

 15